Keita bzw. Keïta steht für:

 Keita (Vorname), zu Trägern des Vornamens siehe dort
 Keita (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Keita (Niger), Stadt in Niger
 Keita (Departement), Departement in Niger